

Astronomia 
 M87 – numero del Catalogo di Messier della galassia ellittica Virgo A
 M87 – buco nero centrale della galassia ellittica gigante Virgo A

Altro 
 M87 – mitragliatrice